Il doppio del torneo di tennis Budaors Clay Court Championships 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hermes Gamonal e Adrián García che hanno battuto in finale Jiří Vaněk e Robin Vik 6-3, 0-6, 6-3.

Teste di serie 

 Bernardo Mota /  Diego Moyano (semifinali)
 Jun Kato /  Mike Scheidweiler (primo turno)

 Roberto Álvarez /  Jordane Doble (primo turno)
 Victor Hănescu /  Ionuț Moldovan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budaors Clay Court Championships 2002